Oenosandridae — семейство чешуекрылых, распространённое только в Австралии.

Систематика 
 Род Diceratucha
 Diceratucha xenopis — (Lower, 1902)
 Род Discophlebia — R. Felder, 1874
 Discophlebia blosyrodes — Turner, 1903
 Discophlebia catocalina — R. Felder, 1874
 Discophlebia celaena — (Turner, 1903)
 Discophlebia lipauges — Turner, 1917
 Discophlebia lucasii — Rosenstock, 1885
 Род Nycteropa
 Nycteropa subovalis — Turner, 1941
 Род Oenosandra
 Oenosandra boisduvalii — Newman, 1856

Литература 
 Niels P. Kristensen: Lepidoptera, moths and butterflies. In: Maximilian Fischer (Hrsg.): Handbook of Zoology. 1. Auflage. Band 4 – Arthropoda: Insecta, Teilband 35, de Gruyter, Berlin, New York 1998, ISBN 3-11-015704-7, S. 360.

Семейства насекомых
Насекомые Австралии
Эндемики Австралии